Esteve V d'Hongria (Budapest, 1239 - Budapest, 1272) (en hongarès V. István) va ser rei d'Hongria entre el 1270 i el 1272, fill de Bela IV d'Hongria.

Biografia 
Esteve va néixer el 1239, fill del rei Béla IV d'Hongria i la seva reina Maria Laskarina. Dos anys després, les tropes mongoles van derrotar el seu pare a la batalla de Mohi, i la família reial es va veure obligada de fugir d'Hongria i refugiar-se a la ciutat fortificada de Trau, a Dalmàcia. Uns anys després van poder tornar a Hongria quan els mongols van tornar a Àsia per fer front a les disputes successòries arran de la mort del gran kan.

El 1257 va demanar al seu pare que es dividissin el regne entre ells, i va reclutar un exèrcit per fer-se valer. El 1260, sent encara príncep, vencé Ottokar II de Bohèmia, mentre que el 1262 obligà el seu pare a entregar-li Transsilvània i altres regions orientals que governà de forma gairebé independent mentre mantingué contínues lluites amb el seu pare fins a la mort d'aquest l'any 1270 quan assumí el poder al regne.

Després d'una sèrie d'enfrontaments fronterers, esclatà la guerra contra Bohèmia. Esteve fou derrotat en dos encontres inicials, però finalment va obtenir victòries importants i pogué negociar la pau. L'estiu de 1272 va dirigir-se a Dalmàcia on li arribaren notícies que el seu fill Ladislau, de deu anys, havia estat segrestat per un noble rebel. Mentre aplegava un exèrcit per rescatar el seu fill, va morir de forma sobtada.

Família

Avantpassats

Núpcies i descendents 
Vers l'any 1253 Esteve es va casar amb Elisabet (1240-després de 1290), filla d'un capitost d'una tribu cumana establerta a Hongria. Entre els seus fills hi hagué:
 Maria (v.1257 - 1325), futura esposa del rei Carles II de Nàpols.
 Anna (v.1260 - 1281), futura esposa de l'emperador Andrònic II Paleòleg
 Ladislau (1262-1290), futur rei Ladislau IV d'Hongria.

Reis d'Hongria
Casa d'Árpád
Morts a Budapest
Persones de Budapest